Плей-офф Кубка Гагарина 2011 стартовал в день защитника Отечества, 23 февраля 2011 года. Пары участников определились по итогам регулярного сезона 2010/2011.

Сетка

Лучшие бомбардиры плей-офф 
Лучшие бомбардиры плей-офф:

Четвертьфиналы конференций

Локомотив — Динамо Минск

ОХК Динамо — Динамо Рига

СКА — Спартак

Атлант — Северсталь

Авангард — Нефтехимик

Ак Барс — Барыс

Салават Юлаев — Сибирь

Металлург Мг — Югра

Полуфиналы конференций

Локомотив — Динамо Рига

СКА — Атлант

Авангард — Металлург Мг

Ак Барс — Салават Юлаев

Финалы конференций

Локомотив — Атлант

Салават Юлаев — Металлург Мг

Финал Кубка Гагарина

Салават Юлаев — Атлант

Интересный факт 
 4-й матч 1/4 финала между Авангардом и Металлургом длился почти 110 минут. На момент матча это был второй по продолжительности матч КХЛ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ
 Новости КХЛ на сайте «Чемпионат.ру»

КХЛ в сезоне 2010/2011
Плей-офф КХЛ